Poppenberg heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Poppenberg (Brilon), Wohngebiet der Stadt Brilon, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen 
 Poppenberg (Immenreuth), Ortsteil der Gemeinde Immenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Poppenberg (Mitterskirchen), Ortsteil der Gemeinde Mitterskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Poppenberg (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Poppenberg (Unterbreizbach), Ortsteil der Gemeinde Unterbreizbach, Wartburgkreis, Thüringen

Berge:
 Poppenberg (Totes Gebirge) (860 m), im Steyrtal bei Hinterstoder, Oberösterreich
 Poppenberg (Rothaargebirge) (745,8 m), im Rothaargebirge, bei Winterberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Poppenberg (Thüringer Schiefergebirge) (703 m), im Thüringer Schiefergebirge, nahe Talsperre Leibis-Lichte, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Poppenberg (Briloner Höhen) (605 m), in den Briloner Höhen, bei Brilon, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Poppenberg (Harz) (600,6 m), im Harz, bei Ilfeld, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Poppenberg (Saale-Elster-Oberland) (503 m), im Saale-Elster-Oberland, nahe Lössau, Saale-Orla-Kreis, Thüringen

Poppenberg ist der Name folgender Personen:
 Felix Poppenberg (1869–1915), deutscher Schriftsteller
 Fritz Poppenberg (* 1949), ein deutscher Kameramann, Filmproduzent und Filmregisseur